Roussines est un toponyme qui peut désigner :

 Roussines (Charente), commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Roussines (Indre), commune française du département de l'Indre, en région Centre Val de Loire.